Siège de Thionville (1558)
 Siège et bataille de Thionville (1639)
 Siège de Thionville (1643)
 Siège de Thionville (1792)
 Siège de Thionville (1814)
 Siège de Thionville (1815)
 Siège de Thionville (1870)
 Bataille de Thionville (1944)

Voir aussi

Articles connexes 
 Enceinte de Thionville

Notes, sources et références